Afresco

Pessoas
Jacque Fresco

Outros
Queijo fresco
Mikoyan-Gurevich MiG-17 - um avião de caça desenvolvido para a União Soviética  cujo código NATO era "Fresco"

Desambiguação